

Топоніми 
 Йосії — містечко в Японії, у префектурі Ґумма.
 Йосії  — колишнє містечко в Японії, у префектурі Наґасакі. Складова сучасного міста Сасебо.
 Йосії  — колишнє містечко в Японії, у префектурі Окаяма. Складова сучасного міста Акаіва.
 Йосії  — колишнє містечко в Японії, у префектурі Фукуока. Складова сучасного міста Укіхо.

Персоналії 
Йосії  — японське прізвище.